Saints and Sinners може да се отнася за:

Музикални албуми 
 Saints & Sinners (албум на Ол Сейнтс)
 Saints & Sinners (албум на Уайтснейк)